La Fapil (Fédération des associations et des acteurs pour la promotion et l’insertion par le logement) est un réseau, créé en 1988, de 134 associations qui sont engagées sur le terrain pour loger et accompagner des personnes en situation de précarité. 

La Fapil apporte un soutien opérationnel et utile à ses adhérents et favorise les échanges. La fédération associe d’autres acteurs à ses réflexions, pour co-construire des réponses à la hauteur des enjeux du mal-logement.

Le Logement d'Abord 
Depuis plus de 30 ans, les associations membres de la Fapil mettent en oeuvre les principes du Logement d'Abord, fondés sur l’accès à un logement stable comme préalable pour répondre aux enjeux d’insertion des ménages précaires.

La Charte de la Fapil précise cet engagement :Ce droit à habiter n'est pas seulement le droit à un toit. L'insertion des personnes en difficulté n'a de sens que si elle permet d'accéder à des logements ordinaires et banalisés, à des statuts d'occupation de droit commun et que s'il existe réellement des possibilités de mobilité et de choix du lieu d'habitat.Le gouvernement français a lancé en 2017 le Plan quinquennal pour le Logement d’Abord. Dès son lancement, la Fapil a été associée dans la mise en œuvre du Plan pour en renforcer les dispositifs et pour soutenir ses adhérents.

En 2022, la Fapil et ses adhérents demandent une nouvelle étape du Logement d’Abord, dans le cadre de la nouvelle mandature qui s’ouvre.

Les actions des associations de la Fapil 
Les associations de la Fapil développent plusieurs modes d’intervention. Elles conseillent et informent les personnes qui rencontrent des difficultés liées au logement. Elles produisent des logements de qualité et à très bas niveau de quittance. Elles gèrent ces logements dans une optique d’insertion des personnes. Et elles assurent l’accompagnement social des ménages selon leurs besoins et leurs demandes. Les adhérents de la Fapil gèrent 39 990 logements et places d’hébergement, dont 26 575 en diffus (répartis dans le tissu urbain).

Produire des logements très sociaux 
Les adhérents de la Fapil développent une offre de logements de qualité et accessibles aux personnes en situation de précarité, notamment via ses associations agréées au titre de la Maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOI). Ces associations produisent des logements par la construction neuve ou par la réhabilitation d’un patrimoine existant.

La Fapil compte en 2022 31 adhérents agréés au titre de la Maîtrise d’ouvrage d’insertion. Les organismes MOI de la Fapil détiennent 8 000 logements et équivalents. 870 logements sont en cours de production, dont 91% pour la production d’une offre sociale nouvelle et 9% pour la réhabilitation du patrimoine. Cette offre issue du parc privé ou propriété des adhérents est associée à une gestion locative de proximité afin de favoriser l’insertion des ménages logés.

En 2019, la Fapil a officialisé une Charte de la Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion. Ce document de référence traduit l’engagement des adhérents de la Fapil pour la production de logements très sociaux, et définit des valeurs et des objectifs communs pour cette activité.

Mobiliser le parc privé avec les Agences Immobilières à Vocation Sociale 
La Fapil est détentrice du label AIVS®. Les AIVS® sont des agences immobilières associatives qui assurent une mission d’intermédiaire entre un locataire et un propriétaire privé. Les AIVS® logent des ménages précaires avec un statut de locataire de droit commun et assurent une gestion locative de proximité et un accompagnement social à la demande.

Le réseau des Agences Immobilières à Vocation Sociale (AIVS®) compte aujourd’hui 51 structures labellisées partout en France.

En 2021, 19 137 logements sont gérés par les adhérents de la Fapil en intermédiation locative.

L'accompagnement social et l'accès aux droits 
Historiquement, le réseau de la Fapil s’est construit autour du principe fondateur du Droit au logement. Au niveau local, les associations de la Fapil se mobilisent pour soutenir les personnes dans leurs démarches, garantir l’accès des personnes mal-logées à leurs droits et leur apporter des solutions d’habitat. Au niveau national, la fédération participe au Haut Comité pour le Droit au Logement ainsi qu’aux réseaux Jurislogement et Accès aux Droits Liés à l’Habitat. En Île-de-France, elle est membre direct de certaines commissions de médiation Dalo et effectue un travail particulier de suivi et de plaidoyer en lien avec ses partenaires associatifs.

En 2021, 72 745 ménages ont été accueillis et informés, et 40 450 ménages accompagnés par les équipes dans leur projet logement ou plus largement pour une insertion durable. 80% des ménages entrés dans le parc des adhérents de la Fapil en 2020 étaient sans domicile personnel.

Voir aussi
 Logement social
 Bail social
 Habitats solidaires
 Solidarités nouvelles pour le logement

Références

Liens externes
 Le site internet de la Fapil

Logement social en France
Pauvreté en France